Pieni-Kuona kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Kuona (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pieni-Kuona (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar